Hilsberg ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hilsberg (* 1947), deutscher Musikjournalist und Labelbetreiber
 Esther Hilsberg (* 1975), deutsche Opernsängerin, Dirigentin und Komponistin
 Inga Hilsberg (* 1972), deutsche Dirigentin
 Stephan Hilsberg (* 1956), deutscher Politiker (SPD)